Yerba cervina puede referirse a:

El nombre común de la planta Asplenium scolopendrium; o
El nombre común de la planta Plantago coronopus.